Название Киргизская АССР носили две Автономных Социалистических Советских Республики в составе РСФСР (СССР):

 Киргизская АССР (1920—1925) — казахская республика в составе РСФСР в 1920—1925, затем Казакская АССР, а с 1936 года — ;
 Киргизская АССР (1926—1936) — киргизская республика в составе РСФСР в 1926—1936, затем Киргизская ССР.

См. также 
 Киргизская АО, до 25 мая 1925 года: Кара-Киргизская АО — киргизская автономная область в составе РСФСР в 1924—1926, затем Киргизская АССР.